Тонкосемя́нник гла́дкий () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Деревянистый кустарник или небольшое дерево.

Распространение и местообитание 
Растение родом с востока Австралии. Галофит.

Хозяйственное значение и применение 
Выращивается как декоративное растение, а также вдоль побережий. В Западной Австралии вид стал сорняком. Кроме того, тонкосемянник гладкий выращивается в США в Калифорнии для придания устойчивости пескам.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Фотографии

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии
Сорные растения
Галофиты
Декоративные кустарники